Neues Palais steht für folgende Bauwerke:

in Deutschland:
 Neues Palais, Schloss im Park Sanssouci in Potsdam
 Neues Palais (Arnstadt), Schlossmuseum 
 Neues Palais (Darmstadt), abgerissen 
 Neues Palais (Detmold), Hauptgebäude der Hochschule für Musik 

in anderen Ländern:
 Neues Palais (Belgrad), Sitz des Präsidenten von Serbien

Siehe auch:
 Palazzo Nuovo in Rom
 Plas Newydd auf der Insel Anglesey, Wales
 Neues Schloss